Мали́новка () — село в Пологовском районе Запорожской области Украины. Является административным центром Малиновского сельсовета, в который не входят другие населённые пункты.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 884 человека.

Географическое положение 
Село Малиновка находится на левом берегу реки Янчур, ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Полтавка. Река в этом месте пересыхает.

История 
Основано в 1800 году как село Туркеновка. В 1946 году переименовано в Новосёловка. В 1963 году переименовано в Малиновка. 

До 2020 года входило в состав упразднённого Гуляйпольского района.

Экономика 
 ООО «Батькивщина»

Объекты социальной сферы 
 УВК
 Детский сад
 Дом культуры
 Амбулатория

Примечания